Летун — многозначный термин.
 Летун (эсминец) — эскадренный миноносец типа «Орфей».
 Летун, Владимир Николаевич (1937) — советский борец вольного стиля.